Швиденко Анатолій Зіновійович (1937) — український лісівник, професор.
 Швиденко Нестір Сергійович — вояк УНР, розстріляний більшовиками під Базаром.